Стехно́во — деревня в Новоржевском районе Псковской области России. Входит в состав Выборской волости.

Находится в центре области и расположена в 17 км к северо-западу от города Новоржев.

Численность населения по состоянию на конец 2000 года составляла 306 жителей.

История 
С 1995 до 2015 года была центром одноимённой Стехновской волости.

Население

Примечания 

Населённые пункты Новоржевского района